Ботсвана — де­мо­кра­тическое и бы­ст­ро раз­ви­ваю­щее­ся государство. По классификации Всемирного Банка относится к числу стран с доходами выше среднего.

Сельское хозяйство 
В сельском хозяйстве занято около 16 % трудоспособного населения, оно даёт 1,8 % ВВП. Главной отраслью сельского хозяйства Ботсваны является животноводство (крупный рогатый скот, овцы, лошади). Обрабатывается 5 % земель. Главными потребительскими культурами являются кукуруза (10 тыс. т), овощи (16 тыс. т), просо, пшеница и сорго (32 тыс. т). Выращивают также фрукты, хлопчатник, табак. Большую часть зерна страна импортирует из ЮАР.

Промышленность 
Промышленность даёт 32,9 % ВВП. При этом ведущей отраслью промышленности является горнодобывающая промышленность, она даёт 45 % валютных поступлений. Добываются алмазы, по стоимости добытых алмазов Ботсвана занимает первое место в мире. В 2004 году экспортировано 31 млн каратов алмазов. Добываются также медь и никель, каменный уголь, поваренная соль, золото, платина и серебро. 8 % ВВП даёт обрабатывающая промышленность. Имеются заводы по переработке сельскохозяйственного сырья, предприятия пищевой промышленности. Ведётся сборка автобусов, развиваются текстильная, химическая промышленность, металлообработка, производство товаров широкого потребления.

Транспорт 
Аэропорты
 всего — 74 (2013), в том числе:
 с твёрдым покрытием — 10
 без твёрдого покрытия — 64

Автомобильные дороги
 всего — 24355 км, в том числе:
 с твёрдым покрытием — 8914 км
 без твёрдого покрытия — 15441 км

Железные дороги
 всего — 888 км (2014)

Торговля 
 Экспорт: $6,6 млрд (2015)
 Статьи экспорта: алмазы, никель, медь, сода, мясо, текстиль
 Партнёры по экспорту:  Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) 87 %, Южноафриканский торговый союз (ЮТС) 7 %, Зимбабве 4 %
 Импорт: $7,33 млрд (2015)
 Статьи импорта: продовольствие, машины и оборудование, транспортное оборудование, топливо и нефтепродукты
 Партнёры по импорту:  ЮТС 74 %, ЕАСТ 17 %, Зимбабве 4 %

Примечания